Die griechische Präfektur Lesbos ( , Lésvos) war eine von drei Präfekturen der Verwaltungsregion Nördliche Ägäis (Vorio Egeo Βόρειο Αιγαίο) und umfasste die Inseln Lesbos, Limnos (Λήμνος) und Agios Efstratios (Άγιος Ευστράτιος) sowie einige kleine, umliegende Inseln in der nordöstlichen Ägäis. Innerhalb der Präfektur wurde Limnos durch ein eigenes Provinzbüro (gr. eparchío, επαρχείο) vertreten. Die Präfektur wurde 1915 gegründet und vom Verwaltungssitz Mytilini aus regiert; mit der Verwaltungsreform 2010 gingen ihre Kompetenzen an die Region Nördliche Ägäis und die nunmehr drei Gemeinden, die den drei bewohnten Inseln entsprechen, über. Gleichzeitig wurde sie in die beiden Regionalbezirke Lesbos und Limnos geteilt, die jedoch abgesehen von der Sitzzuteilung für den Regionalrat keine politische Bedeutung haben.

Gemeinden 1997–2010 
Die Präfektur war in siebzehn Stadtgemeinden (δήμος, Dimos) und eine Landgemeinde (κοινότητα, Kinotita) untergliedert.

Einzelnachweise 

Ehemalige Präfektur (Griechenland)
Nördliche Ägäis
NUTS-3-Region (Griechenland)
Gegründet 1915